Херсман () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Херсман, Дебора (род. 1970) — председательница Национального совета по безопасности на транспорте (НСБТ) США с 2009 года.
 Херсман, Мартин (род. 1974) — бывший нидерландский конькобежец, участник зимних Олимпийских игр 1994 и 1998 года.